

Sigle 
 Federazione Internazionale dell'Automobile
 Festival Intercéltico de Avilés – festival musicale spagnolo
 Fabbrica Italiana di Automobili – primo nome della FIAT
Fondo investimento Alternativo

Codici 
 FIA – codice vettore ICAO di Four Island Air
 fia – codice ISO 639-3 della lingua nobiin